I'm Not Following You è il quarto album in studio del musicista britannico Edwyn Collins pubblicato il 21 ottobre 1997.

Tracce

Collegamenti esterni